Fabienne – forma francese femminile del nome proprio di persona italiano Fabiano
Fabienne – personaggio del film Pulp Fiction